Джекс () — английская фамилия, распространённая в Канаде. Означает «сын Джека».

Фамилия 
  (род. 1946) — британский дзюдоист.
 Джекс, Гарри (1908—1994; наст. имя Герман Джекелес) — новозеландский солдат, ученый, ботаник-фитопатолог, лектор.
 Джекс, Джеймс (1947—2014) — американский кинопродюсер.
  (1860—1955) — английский философ, парапсихолог, священнослужитель-унитарианец.
 Джекс, Норви (1881 — ?) — канадский гребец.
  (род. 1948) — канадский пловец.
  (род. 1948) — канадская певица, сочинительница песен и продюсер звукозаписи.
  (1915—1975) — создатель видов спорта «рингетт» и «».
 Джекс, Терри (род. 1944) — канадский поп-музыкант, автор-исполнитель и продюсер.
  (род. 1949) — американский автогонщик.
 Джекс, Чарли — британская поп-певица, модель.
 Джекс, Черил (род. 1962) — американская политический деятель и активистка ЛГБТ-движения.

Вымышленные
  —  телесериала «Главный госпиталь».

См. также 
 Джек
 Джейкс
 Джакс — персонаж вселенной Mortal Kombat.
  (род. 1996; наст. имя Джаклин Коул Мисканик) — американская певица.
  — сеть ресторанов быстрого питания (несколько штатов Юго-Востока США).
 Бабки (игра), в англоязычных странах называемая Джекс.